Makihara ist der Familienname folgender Personen:
 Minoru Makihara (1930–2020), japanischer Manager
 Toshi Makihara (* 1960), japanischer Jazz- und Improvisationsmusiker